Dromaeosaurinae è una sottofamiglia estinta di Dromaeosauridae vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 130-66 milioni di anni fa (Barremiano-Maastrichtiano). La maggior parte dei dromaeosaurinae viveva in quelli che ora sono gli Stati Uniti e il Canada, così come la Mongolia e forse anche la Danimarca. Anche in Etiopia sono stati scoperti alcuni denti isolati che potrebbero appartenere ad alcuni dromaeosaurini africani. Questi denti risalgono allo stadio Titoniano, del periodo Giurassico superiore.

Tutti i dromaeosaurini nordamericani e asiatici del Cretaceo superiore erano generalmente piccoli, lunghi non più di 1,8 metri, come nel caso di Dromaeosaurus e Adasaurus. Tuttavia, tra i dromaeosaurini erano presenti anche i più grandi dromaeosauri mai vissuti; Dakotaraptor era lungo circa 5,5 metri (18 piedi), Achillobator 6 metri (20 piedi), e Utahraptor poteva raggiungere anche i 7 metri (23 piedi).

Classificazione 
I Dromaeosaurinae si distinguono dagli altri dromaeosauridi per avere crani più robusti, a forma di scatola, a differenza delle altre sottofamiglie, che generalmente hanno musi più stretti. Inoltre, i dromaeosaurinae sono generalmente più robusti, rispetto agli altri membri della loro famiglia, con gambe spesse e pesanti, più adatte a scatti corti e brevi e al combattimento, piuttosto che per la velocità.

Inoltre, i Dromaeosaurinae si distinguono dai Velociraptorinae, con un basso rapporto DSDI; ossia, i loro denti hanno dentellature di dimensioni uguali, sia sul lato posteriore che su quello anteriore. Al contrario, i velociraptorinae hanno spesso dentellature più grandi sul lato posteriore del dente, rispetto a quello anteriore o nessuna dentatura sul lato anteriore.

La maggior parte dei dromaeosaurinae visse durante il periodo Cretaceo, dal Barremiano ai livelli del Maastrichtiano. Tuttavia, come affermato in precedenza, almeno un taxon potrebbe essere vissuto durante il Giurassico.

Filogenesi 
Il cladogramma seguente segue un'analisi del 2015 dei paleontologi Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson e Robert Bakker, utilizzando dati aggiornati dal Theropod Working Group:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi